Širokov [širókov] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Широков).

 Jurij Mihajlovič Širokov (1921—1980), ruski fizik, matematik in pisatelj.
 Roman Nikolajevič Širokov (*1981), ruski nogometaš.